Resultados de 500 Milhas de Indianápolis de 1988, no circuito de Indianapolis no domingo, 29 de Maio de 1988.

(R) - Rookie

Indianapolis 500
1988
Desporto nos Estados Unidos em 1988